

Pessoas
Jason Robards
Rachel Robards Jackson
Sam Robards

Localidades

Robards (Kentucky)

Desambiguações de sobrenomes